24. dynastie ze staroegyptských dynastií je řazena egyptology do historického období Třetí přechodné doby. Vládla přibližně v letech 727–715 př. n. l..
Tato dynastie, vlastně  jen posloupnost zakladatele Tefnachta a jeho bratra Bakenrenefa, vládla velmi krátkou dobu, přibližně dvanáct 12–13 let.  Hlávním sídlem bylo město Sais  v západní části nilské delty.

Historický vývoj

Koncem 23. dynastie pokračovala expanze nubijských králů do severního Egyptu a postupně dosáhla až k Thébám. K potlačení jejich postupu dále k severu do nilské delty, se z lokálních vládců vytvořila koalice Osorkona IV. z Tanis, Peftyauembasteta z Herakleopolisu, Nimlota III. z Hermopolis a Inputa II. z Leontopolis. Velení se ujal Tefnacht první král a zakladatel 24. dynastie. Proti nim se postavil vládce Nubie Piankhi (747–713 př. n. l.). Po počátečních vojenských úspěších severní koalice,  nubijský král Piankhi s koncentrovaným vojskem koalici porazil, avšak diplomaticky ponechal poražené vládce u moci v jejich sídlech. Zavázal je ale vazalským vztahem s povinností odvádět tribut. Dokumentuje to scéna na stéle, nalezené v Gebel Barkal, na které Nimlot III. držící koně, představuje klečící poražené vládce Osorkona IV., Inputa II. a Peftjauawybasta nubijskému králi Piankhimu, jak potvrzují svůj vazalský vztah. Piankhi se stal zakladatel „Nubijské“ 25. dynastie.

Panovníci 24. dynastie

Bakenrenef, nástupce Tefnachta setrval v Sais, pozici lokálního vládce si udržel asi 5 let. Žádné významnější památky po něm nebyly nalezeny, snad až na nepatrnou zmínku na stéle nalezené v Serapeu, pohřebišti posvátných býků Apisů v Gíze symbolů boha Ptaha.. Na stéle pojmenované Padiusir-Pawahje je hieroglyfický zápis: 

Archologické výzkumy lokality v Sais permanentně pokračují v gesci University Durham UK.

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

 
Egyptské dynastie